Sadjak ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Sadjak (* 1964), österreichischer Fußballspieler
 Marian Sadjak (* 1972), österreichischer Fußballspieler